En Pologne, Zawierzbie désigne :

 Zawierzbie (Basses-Carpates) ;
 Zawierzbie (Petite-Pologne) ;
 Zawierzbie (Sainte-Croix).